Le mot tricolor est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant . Il a ce même sens aussi en anglais, en espagnol, en portugais et en roumain.

Sciences et techniques 
 Le Tricolor huppé de Chine ou simplement Tricolor huppé, plus connu sous le nom de Faisan doré (Chrysolophus pictus), est une espèce d'oiseaux de la famille des Phasianidae (ordre des Galliformes).
 En taxonomie, le mot tricolor (en italique et sans majuscule) est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales arborant trois couleurs différentes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Le Tricolor est un navire transporteur de véhicules norvégien (1987-2002).
 Tricolor TV est un opérateur de télévision par satellite russe, qui diffuse sur la Russie européenne, la Sibérie et une partie de l'Extrême-Orient.
 L'Unirea Tricolor Bucarest est un club roumain de football basé à Bucarest (1926-1958).

Épithète spécifique